2 miejscowości w Polsce:
 Chociw – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa
 Chociw – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Czerniewice